Ganeriidae är en familj av sjöstjärnor. Ganeriidae ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ganeriidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Ganeriidae